

Onomastica
Odette – forma francese del nome proprio di persona Odetta

Cinema
Odette – film muto del 1916 diretto da Giuseppe de Liguoro
Odette – film muto francese del 1928 diretto da Luitz-Morat
Odette – film del 1934 diretto da Jacques Houssin e Giorgio Zambon
Odette – film del 1950 diretto da Herbert Wilcox

Organizzazioni
ODETTE, acronimo di Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe, gruppo che rappresenta gli interessi dell'industria automobilistica in Europa.